osoby noszące nazwisko Jakobsen:
 Kristoffur Jakobsen ur. 2010 farerski piłkarz
 Lea Jakobsen ur. 1981  duńska wioślarka
 Michael Jakobsen ur. 1986 duński piłkarz 
 Mini Jakobsen ur. 1965 norweski piłkarz
 Ole Jakobsen ur. 1942 duński szachista